OSD peut signifier :
 On-screen display, un menu de réglage sur un écran ;
 , date de sortie pour révision ou remisage en anglais.
 OS Deployment, en anglais, pour: Le déploiement (en masse) de systèmes d'exploitation sur les ordinateurs.
Open Source Definition, détermine les conditions nécessaires pour qu'une licence soit considérée comme libre par l'Open Source Initiative.